

Жінки 
 Кльонова Марія Василівна (1898—1976) — російська геологиня, доктор геолого-мінералогічних наук, одна із засновниць морської геології в СРСР.

Чоловіки 
 Кльонов Олег Васильович (1932—1996) — радянський оперний співак (баритон), народний артист РРФСР.
 Кльонов Олексій Володимирович (1966—2019) — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заслужений лікар України.
 Кльонов Павло Микитович (1924—2014) — український актор театру, режисер-постановник. Народний артист УРСР.
 Кльонов Петро Семенович (1894—1942) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.